Ву́лиця Ко́лодзінського — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Колодзінського
 Вулиця Колодзінського — вулиця в місті Городенка.
 Вулиця Колодзінського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Колодзінського — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Колодзінського — вулиця в місті Хуст.